Wendgräben steht für:

 Wendgräben (Brandenburg an der Havel), ein Ortsteil von Brandenburg an der Havel
 Wendgräben (Möckern), ein Ortsteil von Möckern
 Schloss Wendgräben, ein Schloss im Ortsteil von Möckern